Ронге () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Ронге, Иоганн (1813—1887) — римско-католический священник, вольнодумец, основатель немецко-католической церкви.
 Ронге, Максимилиан (1874–1953) — генерал-майор, начальник Эвиденцбюро.
 Ронге, Стейн ван (род. 1955) — южноафриканский фермер и политик, лидер Движения сопротивления африканеров.
 Ронге, Фолькер (род. 1943) — немецкий социолог и политолог.